Ахцу (река) — река на Кубани, правый приток реки Мзымта.
 Ахцу (ущелье) — ущелье на реке Мзымта.
 Ахцу (хребет) — горный хребет.